Săseni este numele următoarelor localități:

 Localități din România
 Săseni localitate din județul Galați
 Săsenii Noi localitate din județul Buzău
 Localități din Republica Moldova
 Săseni comună din raionul Călărași

Dezambiguizare